Mulher-Aranha (Spider-Woman no original) é o nome usado por diversas personagens de histórias em quadrinhos da Marvel Comics. A primeira e original Mulher-Aranha, Jessica Drew, teve sua própria série de televisão animada, e a segunda Mulher-Aranha, Julia Carpenter, foi regular na série de TV Iron Man da década de 1990, parte do Marvel Action Hour.

Histórico 
O então editor da Marvel Comics, Stan Lee, disse em 1978, logo após a estreia da Spider-Woman em Marvel Spotlight #32 (fevereiro de 1977) e o início da série de 50 edições do personagem (datas da capa de abril de 1978 a junho de 1983), a personagem se originou porque,

Na sequência dessa série inicial, o segundo volume foi uma minissérie publicada de novembro de 1993 a fevereiro de 1994; o terceiro volume foi publicado de julho de 1999 a dezembro de 2000; e o quarto volume, com Jessica Drew, a Mulher-Aranha original, foi publicado de novembro de 2009 a maio de 2010. O quinto volume foi publicado de novembro de 2014 até ao outono  de 2015 (No Hemisfério Norte), apresentando Jessica Drew como a Mulher-Aranha. Na edição de março de 2015 do The Amazing Spider-Man Vol. 3 # 13, Jessica se orgulha "Eu nunca precisei resgatar. Nunca. Veja minha entrada na wiki." Em novembro de 2015, Spider-Woman Vol. 6 lançado como parte do evento All-New, All-Different Marvel com a mesma equipe criativa do Volume 5. Este volume mostra ela usando o mesmo traje do Volume 5, mas agora ela estava grávida e trabalhava como investigadora particular.

Mulheres-Aranha 
 Jessica Drew, a Mulher-Aranha original, que deixou de usar o nome no início dos anos 80. No final dos anos 2000, ela voltou a atuar como heroína. Esta versão do personagem estrelou em sua própria série de TV animada em 1979 (que não deve ser confundida com a série animada Web Woman da Filmation). 
 Julia Carpenter, ex-integrante dos grupos Vingadores e Tropa Ômega, que se tornou Arachne e a segunda Madame Teia.
 Mattie Franklin, que por um curto período representou o então aposentado, Homem-Aranha antes de receber sua própria série de histórias em quadrinhos de curta duração. Mattie também apareceu em Alias # 16–21, antes de aparecer na minissérie Loners 2007–2008. Atualmente falecida.
 Charlotte Witter, uma supervilã que usou o nome.
 Veranke, a rainha da raça extraterrestre que muda de forma, os Skrulls, que representou Jessica Drew durante um longo período de tempo e foi um membro fundador da equipe de super-heróis dos Novos Vingadores. Atualmente falecida.

Outras versões 
 Uma "Spider-Woman" anterior não relacionada foi publicada pela revista Dynamic Comics de Harry "A" Chesler em 1944. Ela era uma lutadora sem poderes chamada Helen Goddard e fez sua primeira e única aparição na revista Major Victory # 1. durante a Era de Ouro dos quadrinhos.
 Outra "Mulher-Aranha" (que era personagem não-canônica, Valerie, a Bibliotecária) apareceu no esquete "Spidey Super Stories" da série de TV infantil da PBS, The Electric Company. Ela também apareceu como Mulher-Aranha na série de histórias em quadrinhos Spidey Super Stories # 11 (agosto de 1975). Ela não tinha superpoderes.
 No episódio de 1981 ""The Triumph of the Green Goblin" da série animada Spider-Man and His Amazing Friends de 1981, Firestar (Angelica Jones) se veste como a versão de Jesies # 56 (janeiro de 1982) apresenta Mary Jane Watson vestida como a versão de Jessica Drew em uma festa à fantasia. Ambas as histórias apresentam Peter Parker usando versões de fantasia de Halloween de sua tradicional fantasia de Homem-Aranha para as festas, bem como o Duende Verde interrompendo ambas as partes. 
 Existem duas versões de Mary Jane Watson como a Mulher-Aranha. A primeira versão é um ninja do clã-aranha no universo da linha Marvel Mangaverse, e a outra versão é destaque na série Exiles.
 Na série Spider-Verse de 2014, a Gwen Stacy de um universo alternativo é picada pela aranha radioativa em vez de Peter Parker, tornando-se a versão do universo da Mulher-Aranha. Ela é destaque em sua própria série solo chamada Spider-Gwen.
 Existe uma versão da Mulher-Aranha no Universo Ultimate.

Outras mídias

Televisão 

 Jessica Drew foi destaque em um desenho animado de 1979 da Mulher-Aranha com voz de Joan Van Ark.

 Julia Carpenter apareceu regularmente na série animada Iron Man de 1994 com voz de Casey DeFranco na primeira temporada e Jennifer Hale na segunda temporada.
 O motion comic Spider-Woman também foi feito como parte da linha Marvel Knights Animated, baseada na série escrita por Brian Michael Bendis. Com o título de Spider-Woman: Agent of S.W.O.R.D. e foi lançado14 de junho de 2011. Na série, Spider-Woman (Jessica Drew) tem um sotaque inglês e é interpretada pela atriz Nicolette Reed.
 Mary Jane Watson aparece como Mulher-Aranha (também referida como Spider-MJ) aparece em Ultimate Spider-Man vs The Sinister Six, interpretada por Tara Strong. Nesta encarnação, ela se torna a Mulher-Aranha depois que um pequeno fragmento do simbionte Carnificina é convertido ao seu controle (similar à transformação de Flash Thompson em Agente Venom) graças a uma experiência do Dr. Curt Connors.

Ver também 
 Garota-Aranha, filha do Homem-Aranha / Peter Parker e Mary Jane Watson em um futuro alternativo que começa a chamar a si mesma de Mulher-Aranha após os eventos de Spider-Verse.
 Araña

Outras personagens com o tema de Aranha na Marvel 
 Viúva Negra
 Silk

Personagens da Marvel Comics
Homem-Aranha
Heróis da Marvel Comics
Vilões da Marvel Comics
Personagens que podem voar
Personagens com superforça